Haidomyrmecinae — ископаемое подсемейство муравьёв, существовавшее во второй половине мелового периода. Включает 10 родов.

Описание 
Вымершая группа муравьёв из мелового периода. Отличается от других подсемейств муравьев строением челюстей, которые у этой группы имеют серповидную форму и загнуты вверх. Были найдены в шарантийском, бирманском и канадском янтарях. Движение челюстей в вертикальной плоскости не имеет аналогов среди современных видов муравьёв. Мандибулы смещались в дорсовентральном направлении с торчащим из головы выступом-рогом. Таким образом, эти муравьи захватывали других членистоногих между жвалами и рогом и это стало новым направлением древней адаптивной радиации и экспансии в морфопространство, не занятое никаким другим таксоном.

Классификация 
10 родов. Ранее представителей этого подсемейства включали в состав Sphecomyrminae в качестве трибы Haidomyrmecini.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 
†
Таксоны, описанные Барри Болтоном